Liuva I, rei visigot del 568 al 572 juntament amb el seu germà Leovigild.
 Liuva II, rei visigot del 601 al 603.
 Leova (Moldàvia), ciutat de Moldàvia